Världsmästerskapet i strandfotboll 2019 var den tionde upplagan av Världsmästerskapet i strandfotboll med Fifa som arrangör. Turneringen spelades i Paraguay 21 november-1 december 2019, detta var första gången som strandfotbolls-VM spelades i en kustlös stat. Turneringen vanns av Portugal som i finalen besegrade Italien med 6–4.

Kvalspel

Kvalificerad nationer

 
 
 
 
 
 
 
  (värdnation)

Gruppspel

Grupp A

Grupp B

Grupp C

Grupp D

Slutspel

Slutspelsträd

Kvartsfinaler

Semifinaler

Bronsmatch

Final

Källor
 Officiell hemsida

Referenser

2019
2019 i Paraguay